Komiks – Fantastyka – magazyn komiksowy wydawany w latach 1987–1990. Kwartalny dodatek do czasopisma Fantastyka. Ogółem pojawiło się 10 numerów, z czego ostatni łączył dwa numery - 10 i 11. Wydawany przez RSW „Prasa-Książka-Ruch”. Na początku lat 90. przekształcony w czasopismo „Komiks”. Na jego łamach wydano w Polsce takie komiksy jak: Rork, Yans, Funky Koval.

Spis numerów 
 1987
 1/87 (1) - Funky Koval: Bez oddechu
 1988
 1/88 (2) - Yans: Przybysz z przyszłości
 2/88 (3) - Funky Koval: Sam przeciw wszystkim
 3/88 (4) - Yans: Więzień wieczności
 4/88 (5) - Yans: Mutanci z Xanai
 1989
 1/89 (6) - Yans: Gladiatorzy
 2/89 (7) - publicystyka
 3/89 (8) - Rork: Fragmenty
 4/89 (9) - Rork: Przejścia
 1990
 1-2/90 (10-11) - publicystyka i krótkie formy

Czasopisma fantastyczne
Czasopisma w języku polskim
Czasopisma wydawane od 1987
Czasopisma wydawane do 1990
Niewydawane kwartalniki polskie
Polskie magazyny komiksowe
Prasa w Warszawie (Polska Ludowa)